Preca est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Georges Preca (1880–1962), prêtre et saint catholique maltais ; 
 , First Gentleman of Malta depuis 2014 ; 
 Marie-Louise Coleiro Preca (née en 1958), femme politique maltaise, présidente de la République depuis 2014. 

Patronyme maltais